

Sigle ou symbole

Sigle 

Le sigle HEH peut signifier :
 Haute École en Hainaut, une Haute école située à Mons et à Tournai (Belgique) ;
 hôpital Édouard-Herriot, l'un des principaux hôpitaux de Lyon.

Symbole 
 HeH est le symbole de l'ion hydrure d'hélium.

Histoire 
 Heh est, à partir du Nouvel Empire, un dieu égyptien issu de la fusion de deux divinités, l'une membre de l'Ogdoade d'Hermopolis, l'autre, le dieu du temps infini, le génie de l'éternité.
 Am-Heh (« Dévoreur de millions (d'âmes) ») est un dieu du royaume des morts et la Terre dans la mythologie égyptienne.